Springtail, engl. Springschwänze (collembola) steht als Beiname für
 Springtail Bluff
 Springtail Point 
 Springtail Spur